Weiyuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den Kreis Weiyuan (渭源县) der bezirksfreien Stadt Dingxi in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Weiyuan (Dingxi)
den Kreis Weiyuan (威远县) der bezirksfreien Stadt Neijiang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Weiyuan (Neijiang)
die Großgemeinde Weiyuan (威远镇) des Kreises Changshun im Autonomen Bezirk Qiannan der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Weiyuan (Changshun)
die Großgemeinde Weiyuan (威远镇) des Autonomen Kreises Huzhu im Regierungsbezirk Haidong der chinesischen Provinz Qinghai, siehe Weiyuan (Huzhu)
die Großgemeinde Weiyuan (威远镇) des Autonomen Kreises Jinggu der Stadt Pu’er in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Weiyuan (Jinggu)
die Großgemeinde Weiyuan (威远镇) des Kreises Youyu der Stadt Shuozhou in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Weiyuan (Youyu)